Ел Банкете има више значења:

 Ел Банкете (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Банкете (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику